Лудвиг VI, Луи (Ludwig, Louis) може да се отнася за:

Владетели и благородници:

 Луи VI Дебели (* 1 декември 1081 † 1 август 1137) –  крал на Франция (1108 – 1137), пети от династия на Капетингите
 Лудвиг VI (III) фон Ринек (* ок. 1236; † между 17 септември 1289 / 1 май 1291) – граф на Графство Ринек
 Лудвиг VI фон Йотинген (* пр. 1288 в Харбург; † 29 септември 1346 във Виена) – граф на Йотинген в Швабия, Бавария
 Лудвиг VI Римлянина (* 7 май 1328 в Рим; † между 11 ноември 1364 и 27 февруари 1365) от династията Вителсбахи – като Лудвиг VI херцог на херцогство Горна Бавария и като Лудвиг II маркграф и първият курфюрст на Бранденбург
 Лудвиг VI фон Тек (* ок. 1375; † 19 август 1439 в Базел) от страничната линия Тек на рода на Церингите – херцог на Тек (1401 – 1411) и патриарх на Аквилея (1412 – 1439)
 Лудвиг VI фон дер Пфалц (* 4 юли 1539 в Зимерн, † 22 октомври 1583 в Хайделберг) от династията Вителсбахи – пфалцграф на Пфалц-Зимерн и курфюрст на Пфалц през 1576 –1583 г.
 Лудвиг VI фон Хесен-Дармщат (* 25 януари 1630 † 24 април 1678) – ландграф на Хесен-Дармщат (1661 – 1678)